Гертнер (немачка варијанта — -{Gärtner}-) западноевропско је презиме:

 Андреас Гертнер (1654—1727) био је лужичкосрпски проналазач и механичар.
 Едуард Гертнер (1801—1877) био је немачки уметник.
 Јохан Вилхелм Гертнер (1818—1871) био је дански уметник.
 Фридрих фон Гертнер (1791—1847) био је немачки архитекта.

Лужичкосрпска презимена